Magnolia elliptilimba est un nom binomiale désignant deux espèces différentes :
Magnolia elliptilimba (B.L. Chen & Noot.) Figlar
Magnolia elliptilimba Y.W.Law & Z.Y.Gao.